Robert Armstrong puede hacer referencias a:
Robert Archibald Armstrong (1788-1867) lexicógrafo escocés
Robert Armstrong  (1792-1854) agente del Ejército de los Estados Unidos
Robert Armstrong (béisbol) (1850-1917) beisbolista estadounidense
Robert Armstrong (actor) (1890-1973) actor estadounidense
Robert Armstrong (dibujante) (n 1950) dibujante de cómics estadounidense